Зерка́льный мат — разновидность позиции мата в шахматах, в которой все поля вокруг атакованного короля свободны от фигур и пешек сторон. Он особенно привлекателен, когда атакуемый король не находится на краю или в углу доски.

Аналогично, в положении зеркального пата все поля вокруг короля также свободны от фигур и пешек.

См. также 
 Мат (шахматы)
 Пат (шахматы)
 Правильный мат

Примечания

Ссылки 
 

Шахматная композиция
Темы в шахматной композиции
Шахматные маты